Матти может означать:

 Матти — остров Канадского Арктического архипелага.
  — солончак.
 Матти — фильм 2006 года кинорежиссёра Алекси Мякеля.

См. также 
 Мати